tbx – codice ISO 639-3 della lingua kapi
 tbx – TermBase eXchange: linguaggio di marcatura